Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1933, die vom 6. bis 13. Februar in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck in Österreich, stattfanden, wurden drei Wettbewerbe im Skilanglauf ausgeschrieben. Der Wettbewerb über die Distanz von bis zu 18 km kam 1933 zum zehnten Mal bei Nordischen Skiweltmeisterschaften zur Austragung.

Der 18-km-Lauf fand am Freitag, den 10. Februar 1933 in Seefeld in Tirol statt. Ursprünglich war der Skilanglauf in der Gegend von Mutters vorgesehen, musste jedoch aufgrund Schneemangels nach Seefeld verlegt werden. Gestartet wurde um 9 Uhr vormittags am Start- und Zielpunkt an der Leutascherstraße am westlichen Ortsrand Seefelds.

Es siegte der Schwede Nils Englund vor seinem Landsmann Hjalmar Bergström und dem Finnen Väinö Liikkanen. Für den damals 26-jährigen Englund war es die erste von insgesamt sechs Weltmeisterschaftsmedaillen, die er im Laufe seiner Karriere gewinnen konnte. Überraschend war der sechste Platz des eher als alpinen Skiläufer bekannten Berchtesgadeners Friedl Däuber, der damit zum besten Mitteleuropäer in dem Wettbewerb wurde.

18 km Langlauf 

Datum: Freitag, 10. Februar 1933

Ort: Seefeld in Tirol

Teilnehmer: Von 194 genannten Sportlern erschienen 141 am Start, nach unterschiedlichen Quellen wurden 128 bzw. 130 Teilnehmer gewertet.

Strecke: Die Loipe führte über die Wildmoosalpe bis nach Leutasch, wieder zurück nach Seefeld, am Startgelände vorbei gegen Mösern und von dort erneut zurück zum Start- und Zielpunkt an der Leutaschstraße.

Quellen 18 km 
 Schweden und Finnland im Langlauf voran. / Leistungen der anderen Österreicher im Langlauf; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 11. Februar 1933, S. 7
 Schweden siegt überlegen im 18-Kilometer-Lauf; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 11. Februar 1933, S. 11–12

Dauerlauf 50 km 

Datum: Sonntag, 12. Februar 1933

Teilnehmer: 74 genannt; 39 gestartet; 35 gewertet;

Austragungsort: Seefeld in Tirol

Quellen 50 km Langlauf 
 Der Letzte Tag der FIS-Rennen beginnen; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 14. Februar 1933, S. 5
 Von den FIS-Rennen. / Offizielle Ergebnisse des Dauerlaufes über 50 Kilometer; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 15. Februar 1933, S. 5
 FIS-Wettkämpfe 1933. / Finnland Siegt im Ski-Marathonlauf. / Ergebnisse; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 14. Februar 1933, S. 9–10

4 × 10 km Staffel 

Datum: Dienstag, 7. Februar 1933;

Austragungsort: Lans in Tirol

Teilnehmer: 13 Mannschaften gemeldet; 11 gestartet; 11 gewertet;

Die 4 × 10-km-Staffel von 1933 gewann die erste Medaille für Österreich in einer Langlaufdisziplin.

Dies war das erste Staffelrennen bei einer Weltmeisterschaft oder Olympiade überhaupt.

In Abwesenheit der finnischen und norwegischen Staffeln war das schwedische Team eine Klasse für sich. Pre Erik Hedlund hatte nach der ersten Runde 40 Sekunden Vorsprung vor Deutschland. Sven Utterström machte in der zweiten Runde ein brillantes Rennen und übergab mit fast dreieinhalb Minuten Vorsprung vor Österreich. Nils-Joel Englund baute de Vorsprung auf über vier Minuten aus, diesmal vor der Tschechoslowakei. In der letzten Runde machte Herbert Leupold für das Deutsche Reich ein beeindruckendes Rennen und erreichte fast noch die Medaillenränge.

Quellen variieren bezüglich der Zusammenstellung und der Startreihenfolge der österreichischen und polnischen Staffeln.
Die meisten aktuellen Quellen führen die österreichische Staffel in der Reihenfolge mit Hugo Gstrein – Hermann Gadner – Balthasar Niederkofler – Harald Paumgarten und die polnische Staffel mit Bronislaw Czech – Stanislaw Karpiel – Andrzej Marusarz – Stanislaw Marusarz.
Zwei unten angeführte Quellen listen die Reihenfolge analog zur obigen Tabelle.
Vermutlich entstand die Abweichung durch die einerseits abgegebenen Meldelisten und der tatsächlichen Startreihenfolge im Rennen selbst. Daher ist es durch die unterschiedlichen Quellen nicht möglich, eine exakte Reihenfolge zu bestimmen.

Quellen 4 × 10 km Staffel 
 Die FIS-Rennen beginnen; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 6. Februar 1933, S. 3
 Österreich am ersten Tag der FIS-Rennen siegreich / Das Programm für heute; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 7. Februar 1933, S. 5
 Schweden gewinnt den Staffellauf der FIS-Rennen; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 8. Februar 1933, S. 5
 Österreichs Damen siegen in Innsbruck. / Die genauen Ergebnisse; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 9. Februar 1933, S. 4
 Der Staffellauf; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 6. Februar 1933, s. 8
 Der Staffellauf; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 7. Februar 1933, s. 4
 FIS-Wettkämpfe 1933: Die Vorherrschaft des Nordens; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 8. Februar 1933, S. 11–12
 Dritter Sporttag bei den FIS-Wettkämpfen in Innsbruck; in: Alpenzeitung vom 9. Februar 1933, S. 7

Einzelnachweise 

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung in Seefeld in Tirol